Тоё:

 Тоё — посёлок в Японии, находящийся в уезде Аки префектуры Коти.
 Тоё кандзи — список «обязательных» иероглифов, появившийся в результате реформы японского языка.